Aalberse ist der Familienname folgender Personen:
 Han B. Aalberse (1917–1983), niederländischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Aalbers